Dumoulin kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Dumoulin (ö i Antarktis, lat -66,62, long 140,07), 
 Dumoulin (ö i Antarktis, lat -63,48, long -59,78), 

Robotskapade Antarktisförgreningar